

Geografia
 Skakavac – cascata nel cantone di Sarajevo in Bosnia ed Erzegovina
 Skakavac – fiume nel cantone di Sarajevo in Bosnia ed Erzegovina
 Skakavac – cascata nella regione di Foča in Bosnia ed Erzegovina
 Skakavac – cascata nella regione di Banja Luka in Bosnia ed Erzegovina
 Skakavac – villaggio nei pressi di Karlovac in Croazia
 Skakavac – villaggio nei pressi di Bosanski Petrovac in Bosnia ed Erzegovina
 Skakavac – villaggio nei pressi di Berane in Montenegro